Santo Estevo do Mato puede referirse a:
Santo Estevo do Mato, parroquia del municipio de Pantón, en la provincia de Lugo.
Santo Estevo do Mato, parroquia del municipio de Sarria, en la provincia de Lugo.